Spirorchiidae är en familj av plattmaskar. Spirorchiidae ingår i ordningen Strigeatida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Spirorchiidae 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Spirorchiidae